Сезон ФК «Арсенал» (Київ) 2012–2013 — 12-й сезон київського «Арсенала» у чемпіонатах України та 11-й повноцінний сезон команди у змаганнях найвищого рівня. За підсумками сезону клуб посів 8-ме місце в чемпіонаті України та став учасником 1/4 фіналу Кубка України.

Посівши у минулому сезоні 5-ме місце, «каноніри» вперше в історії здобули право на виступ у єврокубках, розпочавши шлях у Лізі Європи з 3-го кваліфікаційного раунду, де їх суперником стала словенська «Мура». У першому ж поєдинку кияни не залишили від суперника каменя на камені, перегравши словенців з рахунком 3:0, однак вже після матчу з'ясувалося, що захисник «Арсенала» Ерік Матуку не мав права брати участь у поєдинку через єврокубкову дискваліфікацію під час виступів у складі його попередньої команди. Таким чином, «канонірам» було зараховано технічну поразку з рахунком 0:3 і, незважаючи на героїчні зусилля киян у матчі-відповіді, відіграти цей гандикап у «Мури» киянам так і не вдалося.

Результати

Єврокубки

Кубок України

Чемпіонат України

Склад

Примітки

Посилання 
 
 

2012
Арсенал
2012 у Києві
2013 у Києві